Charlotte Köhler (atlete): Duits atlete
 Charlotte Köhler (actrice) (1892-1977): Nederlands actrice